Bom Jesus do Tocantins (Pará), comune brasiliano dello Stato del Pará;
Bom Jesus do Tocantins (Tocantins), comune brasiliano dello Stato del Tocantins.